Mistrzostwa Ukrainy w bandy () – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek w bandy na Ukrainie, będąca jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym (I poziom ligowy), utworzona w 2012 roku i zarządzana przez Ukrajinśka Federacija hokeju z mjaczem ta rink-bandy (UFHMR). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) z przerwami i przeznaczone są dla 4 najlepszych krajowych klubów bandy. Jej triumfator zostaje Mistrzem Ukrainy.

Historia 
Mistrzostwa Ukrainy w bandy odbywają się od 2012 roku. Format rozgrywek zmieniał się co roku w zależności od liczby drużyn i ich lokalizacji geograficznej. Wcześniej od 1946 do 1992 z przerwami ukraińskie kluby uczestniczyły w mistrzostwach ZSRR oraz mistrzostwach Ukraińskiej SRR.

Skład ligi w sezonie 2019 
 Dnipro
 Saksahań Krzywy Róg
 ?
 ?

Mistrzowie i pozostali medaliści

Statystyka

Tabela medalowa 
Mistrzostwo Ukrainy zostało do tej pory zdobyte przez 4 różne kluby.

Stan na 31 grudnia 2019.

Zobacz też 
 Puchar Ukrainy w bandy
 Mistrzostwa Ukrainy w hokeju kobiet
 Mistrzostwa Ukrainy w hokeju mężczyzn

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona UFHMR 
 
Ukraina
Bandy na Ukrainie
Bandy